Enright est un patronyme porté notamment par :

 Adam Enright (1983-), curleur canadien ;
 Anne Enright (1962-), écrivaine irlandaise ;
 Barry Enright (1986-), joueur de baseball américain ;
 Michael Enright (1943-), animateur de radio canadien ;
 Michael Enright (1952-1997), homme politique irlandais ;
 Michael Enright (1964-), acteur britannique ;
 Nick Enright (1950-2003), écrivain et dramaturge australien ;
 Ray Enright (1896-1965), réalisateur, scénariste et monteur américain.

Homonymie de patronyme